Cet article présente des personnages du manga et anime Bleach. L'article général est « Liste des personnages de Bleach ».

LEspada est le nom du groupe des dix Arrancar les plus puissants sous les ordres du capitaine déserteur Sōsuke Aizen. Bien qu'elle existât avant qu'Aizen ne trouve le Hōgyoku, celui-ci a créé une nouvelle Espada bien plus puissante ; tous les membres de l'ancienne Espada, à l'exception d'Aaroniero, le numéro 9, ont été déchus et rétrogradés au titre de Privaron Espada. Aizen prétend que malgré leur puissance, leurs pouvoirs réunis ne peuvent rivaliser avec le sien.

Les noms respectifs des membres du groupe sont majoritairement fondés sur le nom de designers et d'architectes connus.

Espadas actuels

Coyote Stark 
 Espada 
 Resurrección : Dépèce (Kechirase), Los Lobos
 Voie : la Solitude
 État : Décédé
 Menos : Vasto Lorde
 Caractéristiques : Petite barbe taillée semblable à celle de Shunsui Kyoraku.

, est le , son tatouage se trouve sur sa main gauche dissimulé sous un gant.
Il a la capacité de se déplacer instantanément, cette capacité ressemble fort à une technique de téléportation ou à un sonido de niveau très élevé (à la vue de la distance parcourue). 
Cet Espada symbolise la solitude.

Son masque est un débris de mâchoire inférieure qu'il porte en collier. C'est un homme aux cheveux mi-longs, bruns, et d'aspect apathique.

Sa grande passion est de paresser. Il semble attristé par la nouvelle de la mort d'Aaroniero et a déclaré, les rares fois où il est apparu, son manque de goût pour le combat.
Ce manque de motivation et ce calme apparent n'en font pas moins un ennemi dangereux pour les shinigami, celui-ci maîtrisant une technique de déplacement si puissante qu'il peut aller chercher Inoue au centre de Las Noches et la ramener auprès d'Aizen en moins de trois secondes, en plus de posséder des capacités d'analyse et une perception du Reiatsu plus qu'aiguisée.

Après le combat entre Nnoitra et Kenpachi, il apparaît, et, se saisissant d'Inoue, se téléporte auprès d'Aizen sans que ni Zaraki ni Ichigo puissent faire quoi que ce soit.
Il se bat contre Kyōraku Shunsui dans la fausse Karakura, lors de la Grande Bataille d'Hiver, après lui avoir révélé son rang de Primera Espada et sa resurrección. Le capitaine Ukitake se lancera dans l'affrontement, contrant trois ceros envoyés par l'Espada, mais il sera mis hors combat par Wonderwyce. 

Stark possède un sonido très puissant, peut lancer un cero sans faire de gestes, a un sens de l'observation terrifiant (après seulement trois attaques, il a découvert toutes les capacités du sabre du Jushiro) et un bon maniement de l'épée.

Stark possède une seule fracción, nommée Lilynette. Celle-ci serait en fait son zanpakutō et est apparue devant lui au moment où l'être qu'ils formaient à l'origine est devenu un Arrancar (il est déjà un Arrancar au moment où Aizen arrive au Hueco mundo Mais il est clair que Lilynette est plus qu'une simple fracción pour lui, c'est sa compage de route, de vie.).

Le nom de cette fusion, qui correspond à leur resurrección se nomme Los Lobos (les loups).

Celle-ci réalisée, Stark prend une allure de cow-boy armé de deux pistolets pouvant tirer des rafales de ceros appelées Cero Metralleta (Cero Mitrailleuse). Lors de sa resurrección, Stark possède une partie du masque de Lilynette (avec une flamme dessus). Il possède aussi  une technique qui peut matérialiser des morceaux de son âme en une centaine de loups explosifs, une explosion équivalant à plusieurs fois celle d'un cero. Ils peuvent aussi se recomposer si on les frappe. Sa dernière technique connue à ce jour est une épée semblable à la Lanza del relampago d'Ulquiorra qui ne sert manifestement qu'au combat rapproché. Après s'être résolu à tuer Love et Rose, il se fait transpercer dans le dos par le capitaine Kyoraku et son kage-oni. Après un combat acharné, le capitaine Kyōraku vainc Stark grâce à ses attaques Kage-oni (jeu du démon de l'ombre) et Iro-oni (jeu du démon des couleurs). Il semblerait que Stark ait été mis hors-combat mais sa mort est loin d'être explicite, d'autant plus qu'il aurait été terrassé par un simple shikai.

Lors des chapitres 374 et 375, on en apprend plus sur le passé de Stark et de Lilynette. Les deux arrancar ne formaient à l'origine qu'une seule entité. Cependant, leur puissance, même scellée, avait pour effet de faire mourir les autres hollows plus faibles, les condamnant à la solitude. Maudissant cette force, ils devinrent des arrancar et se séparèrent alors en deux entités, Stark et Lilynette, et se promirent de rester éternellement ensemble afin de briser leur isolement. À la suite de leur rencontre avec Aizen, ils décidèrent de se rallier à lui parce qu'il était assez puissant pour se tenir près d'eux sans mourir. Apparemment, Stark considérait lEspada comme sa famille car il était enfin entouré de personnes assez puissantes pour le tirer de sa solitude.

Dans le scan 486, Pesche explique à Ichigo et aux autres que comme Stark et Barragan sont morts, c'est donc Harribel qui a repris les plein pouvoirs au Hueco Mundo.

 Barragan Luisenbarne 
 Espada 
 Resurrección : Pourris, Arrogante Voie : la Vieilliesse
 État : Décédé
 Menos : Vasto Lorde Caractéristiques : Cicatrices semblables à celles de Yamamoto Genrysai Shigekuni.

 apparaît dans la série lors du chapitre des Arrancars. Son numéro d'Espada n'est pas dévoilé et il ne l'a même pas annoncé lui-même. Cependant, le Primera le cite clairement comme étant le  lors de sa mort.Il est l'Espada symbolisant l'âge.
Son masque est une sorte de couronne. C'est un vieillard corpulent, moustachu et râblé, couvert de cicatrices. Il porte un manteau de fourrure noire à manches courtes et une ceinture ornée d'un soleil. Il est une sorte de pendant arrancar de Yamamoto (vieillesse et cicatrices).

Son attitude est assez renfrognée, voire méprisante : à la mort d'Aaroniero, il le traite de crétin.
Il se comporte souvent comme s'il était un roi : il semblerait, avant l'ère d'Aizen, qu'il était le roi du Hueco Mundo et que son palais n'était autre que Las Noches, dans lequel il s'ennuyait. Aizen, Gin et Tousen ont massacré ses sujets hollow, et Aizen lui proposa d'entrer à son service en échange d'un pouvoir encore plus grand. Il accepta, mais nourrit depuis une haine féroce contre l'ancien capitaine de la . Il semble avoir conservé sa position au sein des arrancar qui lui sont loyaux, ses fraccións l'appelant Majesté à chaque interpellation.

Lors de la bataille de la fausse Karakura, il prend le contrôle des opérations en remplacement d'Aizen qui semble bloqué derrière un mur de feu créé par Yamamoto et se fait déployer un trône pour s'asseoir et superviser les combats. Il envoie quatre de ses six fraccións (Charlotte Coolhorn, Abirama Redder, Findol Carrias, Po, Ggio Vega et Nirgge Parduoc) combattre les gardes des quatre piliers ayant permis le transfert de la ville. Après que ces derniers se soient fait tuer par les shinigamis du seireitei, le capitaine de la , Soi Fon, déjà éprouvée par son précédent combat, s'avance pour défier lEspada. 

Soi Fon et son lieutenant semblent se faire battre à plate couture par Barragan qui s'étonne même, toujours avec beaucoup de mépris, de leur faiblesse.

Son thème est l'âge. Qui dit « âge » dit « temps ». Barragan peut donc modifier l'âge de tout ce qu'il touche (en touchant l'épaule de Soi Fon, il avance tellement l'âge de son bras que celui-ci se putréfie presque instantanément) et peut ralentir le temps à courte-distance autour de lui ce qui le rend pratiquement intouchable. Il a un sonido supérieur à Soi Fon vu qu'il s'est approché d'elle sans qu'elle le voit. Avec son énorme hache, il peut couper en deux un bâtiment, preuve de sa force. 

Son zanpakutō se nomme Arrogante (espagnol pour « arrogant »). Il le libère en prononçant la phrase « Putréfie, Arrogante ».
Il reflète bien l'aspect brutal et râblé de son possesseur : c'est une hache ronde à deux mains et double tranchant, de la taille de son possesseur d'un aspect médiéval et barbare. Le fait qu'il ne portait pas cette énorme arme sur lui s'explique par le fait qu'il l'extirpe en fait du trône que ses fracción déploient pour lui lors de la bataille. Entre les deux lames rondes, nous pouvons constater la présence de ce qui semble être un œil.

Lorsqu'il libère son zanpakutō, une nuée de feu noir jaillit de sa hache et l'enveloppe pour le transformer et lui redonner son apparence d'origine.
Sa resurrección présente un aspect qui justifie très bien son ancien titre de roi du Hueco Mundo : il se transforme en un squelette humain, drapé dans un manteau de fourrure noire. Sa tête et son poitrail sont ornés d'une couronne et d'un large médaillon. Il n'a pas de "masque" à proprement parler puisque sa tête est un crâne humain, orné également des deux balafres qu'il arborait sur son visage.

Libéré, il dispose d'une technique effroyablement puissante portant le nom de Respira (« Respire » en espagnol, « Souffle de la Mort » en japonais) : il s'agit d'une nuée sombre invoquée par Barragan, assez rapide pour rattraper Soi Fon en pleine fuite, et qui désintègre toute matière entrant en contact avec elle. De plus, cet effet de désintégration (c'est plus à proprement parler une putréfaction instantanée) se répand de suite sur tout l'objet qui a été touché : ainsi, Soi Fon perd sa main gauche et observe comment la désintégration de sa chair se répand également sur son bras avant que son lieutenant Marechiyo Ōmaeda ne le lui tranche suivant ses ordres afin de lui sauver la vie.
Étant libéré, Barragan manie également une hache noire très stylisée, aussi grande que lui-même et ornée de chaînes appelée Gran Caída ("Grande Chute" en espagnol) qu'il peut lancer à une vingtaine de mètres.

Dans le chapitre 371, le Vizard Hachigen se sert d'un sort Kido de très grande puissance pour affronter Barragan mais celui-ci désintègre le sort Kido en disant "Tu te trompes quand tu dis que le Kido n'est pas affecté par le temps".
Barragan affirme ainsi que même le Kido est sujet au vieillissement, ainsi son pouvoir affecte le Kido avec plus ou moins d'intensité.
Hacchi unira son pouvoir à celui de Soi Fon, et une attaque combinée parviendra finalement à blesser le terrible Espada.
Barragan ivre de rage se révèle alors sous son vrai jour. On remarque, avec ces blessures sur le corps, que celui-ci est bien celui d'un squelette. Barragan tentera de tuer Soi Fon et obligera Hacchi à utiliser son masque pour se défendre, mais en vain.
Le vizard trouva alors la solution clé du combat : le pouvoir de Barragan étant absolu, Hacchi en déduisit que seul son propre pouvoir pouvait défaire Barragan. Le vizard téléporta son bras atteint par le Respira dans le ventre de Barragan. Lespada, voyant son corps se désintégrer et sentant venir sa fin, tentera de se venger et d'atteindre Aizen en lui lançant sa hache, sans y parvenir.

Les souvenirs de Barragan avant l'arrivée d'Aizen le montre comme un seigneur maître de sa cour, que le capitaine renégat a massacré pour soumettre l'''arrancar.

 Tia Hallibel 
 Espada  Resurección : Attaque, Tiburón

 Voie : le Sacrifice
 État : Vivante
 Menos : Vasto Lorde
 Caractéristiques : En mode resurrección, deux éclairs bleus tatoués sur les joues.

 est la , située dans l'élite des Arrancars. Son tatouage se trouve à la naissance de son sein droit. Elle est la seule Espada féminine, et symbolise le sacrifice. Elle possède trois fraccións : Apache, Mila-Rose et Sun-Sun (qu'elle rassemble avant de devenir Arrancar en les sauvant d'autres Adjuchas).

À l'origine, Harribel était une Menos de classe Vasto Lorde qui refusait de se nourrir d'autres Menos pour accroître sa propre puissance. C'est ainsi qu'elle sauva ses futures fraccions de l'attaque d'Adjuchas plus puissants au nom de la solidarité féminine. Elle fut confrontée au roi du Hueco Mundo et parvient à s'enfuir en blessant un Hollow en forme de requin marteau. Par la suite, ce Hollow parvint à évoluer en Arrancar et la retrouver. Sa nouvelle puissance lui permit de vaincre aisément Apache, MilaRose et SunSun et de prendre l'ascendant sur Harribel (laquelle se rendra alors compte que sa volonté de ne pas tuer pour devenir plus puissante pourrait causer sa perte ou même celle de ses nouvelles camarades). Il fut toutefois tué par Aizen. Harribel, tentée par la promesse du Shinigami de lui donner plus de puissance, choisit alors de le rejoindre.

Son masque, comme son visage, est presque entièrement caché par le col de son uniforme. Physiquement, c'est une femme à la peau mate et à l'énorme poitrine, dont les yeux sont verts et les cheveux longs et blonds. Son masque recouvre la moitié inférieure de son visage jusqu'au torse. La partie qui se trouve sur son visage fait penser a une espèce de masque qui la protégerait et fait penser fortement à sa resurrección et la partie sur son torse à une armure.

Elle semble avant tout privilégier l'observation et être rigoureuse envers les ordres d'Aizen. Elle se contente donc d'observer avec ses fraccións le combat entre Grimmjow et Ichigo (elle aura d'ailleurs l'impression de voir un combat entre deux Espadas car Ichigo s'était battu sous sa forme de Vizard).

Son attitude posée n'a pas l'air du goût de tous, notamment de Noitora qui l'accuse d'avoir peur.

Le nom de son zanpakutō est Tiburón (« Requin » en espagnol). Elle le libère en le tenant lame vers le bas devant elle et en prononçant la formule « Attaque, Tiburón». Son zanpakutō est plutôt court et large, et comporte un trou recouvrant les deux tiers de la lame, tandis que son fourreau se trouve fixé dans son dos. Il semblerait qu'elle soit capable de faire appel à une sorte de vague d'énergie émanant du trou de son arme.

Son zanpakutō peut également former une attaque appelée Ola Azul (« Vague Bleue » en espagnol). Elle projette un missile d'énergie bleue de la forme de sa lame sur son adversaire, assez puissant pour propulser à terre Toshiro Hitsugaya en bankai, contre qui elle est opposée lors de la bataille de la fausse Karakura.

Une fois cela fait, deux gigantesques vagues d'eau verticales surgissent derrière elle et l'enveloppent comme un coquillage avant de disparaître une fois qu'elle est transformée.

Une armure très fine recouvre toutes ses jambes et ses avant-bras. Elle porte désormais des épaulières et une sorte de pagne de la même matière. Deux brins de tissus flottent derrière elle. Cependant, voici les deux points notables de sa libération : 
 son masque disparaît, et nous pouvons voir son visage en entier
 une énorme épée à un tranchant lui enveloppe l'avant-bras droit.

Nous ne savons encore que peu de choses de ses capacités sous cette forme, mais elle est si puissante que, d'un mouvement de bras (armé), elle peut trancher le « clone » d'Hitsugaya en deux à une centaine de mètres de distance. Ses attaques sont fondées sur la création et la maîtrise de l'eau, de telle façon qu'elle peut en dévier la trajectoire ou la température, avec par exemple l'attaque Hirviendo (littéralement « bouillonnant » en espagnol) fondant ainsi un dragon de glace de Tōshiro Hitsugaya et le déviant. Elle peut aussi projeter de l'eau avec beaucoup de force, base de l'attaque Cascada (« Cascade » en espagnol) ou bien "La Gota" (« La Goutte » en espagnol).

Nous savons aussi qu'elle est, tout comme Starrk, une excellente combattante au sabre. On peut en prendre pour preuve que lors de son combat, aucune attaque portée directement par la lame d'un sabre ne lui est infligée. Aizen lui-même finit par mettre hors de combat Hallibel peu après la mort de Starrk, considérant que l'Espada ne lui était plus d'aucune utilité.

Dans le chapitre 376, on voit qu'elle a résisté au coup d'Aizen et tente de le tuer, en vain car elle ne se rend compte que trop tard qu'il s'agissait d'une illusion, et Aizen profitera de cette erreur pour lui porter un second coup. Cependant, on apprend dans le Character Book Unmasked que l'espada s'en est sorti et est retourné au Hueco Mundo en compagnie de ses trois fraccións, qui ont survécu à l'attaque du Commandant Yamamoto grâce aux soins d'Orihime Inoue, et qu'elle a pris la tête de Las Noches. L'épisode 284 nous révèle qu'elle est une Vasto Lorde. Dans le chapitre 485, on apprend qu'elle a été vaincue et capturée par Yhwach, l'Empereur des Quincy qui projette d'envahir la soul Society en utilisant le Hueco Mundo comme territoire et pour que Tia Harribel serve d'appât à Ichigo. Ce dernier s'avérant être un descendant des Quincy par sa mère, Yhwach souhaite qu'il soit absent pour attaquer le Seireitei. C'est Nell en pleurs qui nous l'apprend en se jetant dans les bras d'Ichigo.

Par la suite, elle est délivrée après la bataille finale par Grimmjow et Nell. Tous trois signent un pacte de non-agression avec les Shinigamis et retournent au Hueco Mundo. Ils arrêtent un combat entre les Exequias et les deux derniers Stern Ritter encore vivants : Liltotto Lamperd et Giselle Gewelle.

 Ulquiorra Schiffer 

 Espada  Resurrección : Enferme, Murcielago !
 Resurrección Secunda : Segunda Etapa !
 Voie : le Nihilisme
 État : Décédé
 Menos : Vasto Lorde
 Caractéristiques : Lignes vertes partant des yeux jusqu'au menton (qui varient lors des resurrección)

 est le , son chiffre est tatoué sur son muscle pectoral gauche, à l'emplacement du cœur. Il ne possède pas de fraccion connue à ce jour. Il est l'Espada symbolisant le néant. Ichigo eut un choc en apprenant qu'il était le Cuatro Espada, le prenant pour le Primera, vu qu'Ulquiorra était son objectif à atteindre. La différence de niveau avec le Sexta Espada, Grimmjow Jaggerjack, qu'Ichigo a vaincu avec difficulté, est abyssale. Ulquiorra semble vouer une confiance totale envers Aizen, et réciproquement, Aizen n'a jamais contredit les décisions d'Ulquiorra.

Il peut libérer son zanpakutō par le mot d'incantation "Enferme" (鎖せ, tozase) et possède la faculté de régénération des membres qu'il aurait perdus à l'exception de son cerveau et de ses organes internes. Ulquiorra peut atteindre une seconde métamorphose qu'il appelle resurrección segunda etapa. Ulquiorra est le seul Espada à pouvoir se transformer ainsi une seconde fois : même Aizen ne l'a, d'après lui, jamais vu sous cette forme, plus tard on apprendra que Aizen était en fait bien au courant et que cela faisait partie du plan. On peut penser qu'il s'agit de sa vraie forme de libération car, comme Grimmjow devient un hybride entre homme et panthère, cette seconde resurrección confère à Ulquiorra une apparence plus animale. Sous cette forme, sa rapidité et sa force sont terrifiantes. Il perd la longue lance osseuse lui servant d'arme après avoir libéré Murcielago, mais peut utiliser sa queue (dotée d'une force et d'une vitesse exceptionnelles elle aussi) pour frapper son adversaire. Il dispose d'une attaque effroyablement puissante nommée "Lanza del relampago" (lit. "La lance de la foudre") formée à partir de son énergie spirituelle, et peut renouveler cette attaque à l'infini.

Pendant l'affrontement, il perdra un bras, une jambe, une corne et une aile. Il mourra à la fin du combat, à la suite d'un cero à bout portant d'un Ichigo ayant perdu le contrôle de lui même, le cero aura causé trop de dégâts internes et l'espada s'éteindra finalement peu après. Il est parti en cendres au moment même ou il a compris ce qu'est « avoir un cœur ». Leur duel n'a pas connu de vainqueur, Ichigo ayant refusé de tuer Ulquiorra, ce dernier est mort de lui-même en tendant sa main vers Orihime Inoue.

 Nnoitra Gilga 
 Espada  Resurección : Prie pour moi, Santa Teresa
 Voie : le Désespoir
 État : Décédé
 Menos : Adjuchas (Arrancar)
 Caractéristiques : Grand sourire avec dents très visibles et séparées par des traits (détails du dessin).

 est le  et porte son tatouage sur sa langue. C'est un ancien Adjuchas. Il symbolise le désespoir.

Son masque recouvre son œil gauche, sur lequel il porte un bandeau. De plus, son trou de hollow est situé à travers son crâne dans ce même œil. Nnoitra est très grand et maigre. Il arbore toujours un grand sourire à la manière d'Ichimaru Gin à la différence près que celui de Nnoitra est bien moins caché, en effet il n'hésite pas à "montrer les dents".

Il a une haute opinion de lui-même et n'hésite pas à exprimer ses idées misogynes. Son objectif est de devenir toujours plus puissant afin de savourer encore plus de combats. Pour y parvenir, il n'hésite ni à recourir à des méthodes peu glorieuses pour éliminer ses concurrents, ni à supprimer tous ceux, forts ou faibles, qui pourraient constituer une menace. Il se moque ainsi du reproche que lui fait Ichigo de s'en prendre à un Grimmjow blessé, soulignant le caractère intrinsèquement injuste d'un combat.

Son caractère machiste l'avait amené à s'allier avec Szayel Aporro Grantz pour blesser mortellement Nell (qui était alors l'espada numéro 3). La raison qu'il en donne est révélatrice du personnage : "Sur un champ de bataille, les femmes ne devraient pas être supérieures aux hommes".

Le nom de son zanpakutō est Santa Teresa (Mante Religieuse). Démesurément grand, il a été modifié, et apparaît constitué d'une lame formée de deux croissants de lune qu'il utilise pour se battre à distance à l'aide d'une chaîne. Il possède le hierro le plus solide de tout l'espada : en effet, son corps possède une résistance équivalente à celle du diamant. Il encaisse ainsi un coup direct de Chad, et plus tard un double cero de Nell, sans subir de graves dommages. Il possède également un sonido égal à celui de Grimmjow Jaggerjack même s'il l'utilise assez rarement. 

Sa libération est "Prie, Santa Teresa". Elle consiste en une multiplication de ses bras, qui peuvent repousser lorsqu'ils ont été arrachés. Il peut ainsi avoir jusqu'à six bras, dont chacun est muni d'une arme en forme de faux. Sa resurrección le guérit aussi de toutes ses blessures subies avant la libération. Le nom de sa libération (Sainte Thérèse) provient du fait qu'il s'agit d'une mante religieuse (en espagnol l'insecte est aussi appelé Santa Teresa), d'où aussi le titre du chapitre de manga où Nnoitra se libère pour la première fois: "Pray for the mantis". Nnoitra lance un cero de couleur jaune avec sa langue. Lui qui prétend posséder le hierro le plus solide trouvera en Kenpachi un adversaire particulièrement coriace et à sa hauteur.

Il apparaît pour la première fois dans l'animé dans une brève conversation avec Ulquiorra; puis pour arrêter Chad et sera déçu de voir "qu'il n'est encore une fois tombé que sur un faible". Il viendra ensuite achever Grimmjow qui était en très piteux état après un combat intense contre Ichigo puis affronte celui-ci, Nell et enfin Zaraki Kenpachi. Un certain nombre de flash-backs nous permettent d'en savoir un peu plus sur son passé. Ainsi, on apprend qu'il était autrefois l'espada , à l'époque où Nell était . Ils avaient tous deux été chargés par Aizen de trouver et de recruter des vasto lordes. Parce qu'elle était une femme, Nnoitra ne semblait pas pouvoir accepter la différence de niveau entre lui et Nell. Il cherchait régulièrement à la provoquer en duel mais perdait à chaque fois, ce qui entretenait chez lui une haine tenace envers elle. Il finit par lui tendre un piège avec l'aide de Szayel Aporro Grantz, qui fit arracher les masques des fraccións de Nell avant que Nnoitra ne l'attaque par derrière, brisant son masque. On remarque que son zanpakutō était différent à l'époque, moins grand et composé d'un bâton surmonté d'un unique croissant de lune (au lieu de deux lors de sa première apparition dans le manga).

Lorsque Nell recouvre ses pouvoirs, il la provoque une nouvelle fois en duel mais lors du combat elle se retrouve de nouveau à l'état d'enfant et reperd ses pouvoirs. Nnoitra sera vaincu par Zaraki Kenpachi, après un combat d'une intensité rare où Nnoitra dévoilera l'étendue de ses capacités et Kenpachi montrera la puissance de son kendo, ce qui exaucera ainsi son souhait de mourir sur un champ de bataille face à un adversaire contre qui il aura donné toute sa force. Son dernier regard sera pour Nell, avant de s'effondrer, vaincu.

Nnoitra possède un seul fracción : Tesla.

 Grimmjow Jaggerjack 
 Espada  Resurreción : Grince, Pantera
 Voie : la Destruction
 État : Vivant
 Menos : Adjuchas (Arrancar)
 Caractéristiques : Taches bleues aux coins extérieurs des yeux. Cheveux bleus.

 est le  et porte son tatouage dans le dos. C'est un ancien Adjuchas symbolisant la destruction.

Il est de taille moyenne, aux cheveux bleus et assez musclé. Son reste de masque est un fragment de mâchoire droite, qui s'ouvre lorsqu'il rit trop fort. Sa veste est toujours ouverte et son tatouage se trouve au bas de son dos. Son "trou" de hollow se situe à proximité de l'estomac.

C'est un rebelle dans sa nature : il préfère agir seul et n'aime recevoir d'ordre de quiconque. Il défie plusieurs fois ses supérieurs, ce qui lui vaut de perdre son bras gauche et son rang d'Espada. Il est vulgaire et agressif. Son seul but apparent dans la série est de se battre et de tuer les adversaires qui sont plus forts que lui. Il a un très sale caractère, s'énervant extrêmement vite. Il n'aime pas que qui que ce soit le prenne de haut. Il n'utilise pas de titre honorifique, sauf quand il est question d'Aizen, mais ce seulement en sa présence. Grimmjow est un individu dont le seul but est d'être le "roi", mais un roi solitaire. Il déteste Ichigo parce qu'il l'a catalogué dans la catégorie des personnes qui le regardent de haut selon lui. Son problème vient du fait que peu importe le nombre de fois où il l'a mis à terre, il s'est relevé avec la certitude de le battre quoi qu'il arrive. Le regard d'Ichigo est pour lui très agaçant. De plus, il semble foncer dans le tas sans réfléchir.

Grimmjow est un grand amateur de cero et en utilise souvent, étant même capable d'en utiliser deux simultanément. En tant que membre de l'espada, il est capable d'utiliser le Gran Rey Cero ("Cero du Grand Roi" en espagnol). Son cero est de couleur rouge et le Gran Rey Cero apparaît bleu dans l'anime. Son hierro est suffisamment résistant pour parer le bankai d'Ichigo.

Sa resurreción se libère en disant "Grince, Pantera". Elle le rend plus rapide et résistant en le transformant en un hybride entre un homme et un félin. De ses coudes sortent des lames dangereuses, de plus, toujours de ses coudes, il peut lancer des sortes de missiles capables de détruire un bâtiment entier de Las Noches. Sa meilleure technique se nomme "Desgarrón" ("Déchirure" en espagnol). 

Alors qu'il erre dans le Hueco Mundo en satisfaisant son appétit grandissant, il rencontre un jour les Hollows qui deviendront plus tard ses fraccións. Shawlon le convainc de prendre la tête du groupe pour les amener au niveau de Vasto Lordes. Mais ceux-ci abandonneront finalement leur but, ne ressentant plus de changement physique malgré le nombre croissant de Hollows dévorés.

Après l'assaut sur Karakura de Ulquiorra et de Yammi, Grimmjow décide d'attaquer la ville avec ses fraccións. Sur place, il y affronte Ichigo et le domine largement, mais Tōsen intervient et arrête le combat, tandis que tous ses fraccións seront tués. Au Hueco Mundo, Tōsen lui coupe un bras d'un coup et le détruit par un sort de kido. Il est alors destitué de son grade d'espada, au profit de Luppi.

Lors de la diversion pour capturer Inoue, Grimmjow désobéit et retourne dans le monde réel affronter son rival Ichigo. Le combat tourne en faveur du jeune homme devenu Vizard qui lui dévoile son masque de hollow, mais après 11 secondes, celui-ci tombe et Grimmjow reprend l'avantage jusqu'à l'arrivée d'Hirako qui utilise lui aussi son masque et le surpasse totalement. Il est encore interrompu, par Ulquiorra cette fois, alors qu'il allait s'apprêtait à utiliser sa resurección.

Au Hueco Mundo, Inoue recompose son bras, et il récupère son grade par la même occasion en tuant Luppi. Plus tard, lorsque Ichigo et ses compagnons partent pour le Hueco Mundo, Grimmjow est prêt à aller les affronter sur le champ, mais Aizen l'en empêche. Il enlèvera Inoue de sa chambre et l'amènera à Ichigo, grièvement blessé après son bref combat contre Ulquiorra. L'Espada Cuatro réapparaît à ce moment, mais Grimmjow parvient à l'envoyer pour une heure dans une dimension parallèle. Après qu'Inoue a soigné le shinigami et le Hollow, le combat commence enfin, Grimmjow sous sa forme libérée. Bien qu'il utilise ses techniques les plus mortelles et menace à plusieurs reprises la vie d'Inoue, Ichigo parvient à le battre mais ne le tue pas, il refuse d'être battu et à la fin, alors qu'il est presque mort, il se relève quand même. Il refuse la proposition d'Ichigo afin de remettre leur combat à plus tard, mais avant tout autre développement Grimmjow est attaqué par Noitora. Il est incapable de dire quoi que ce soit sur le fait qu'Ichigo le défende contre l'autre espada quand il est à terre.

Grimmjow possédait cinq fraccións : Shawlong Qu Fang, Eduardo Leones, llforte Grantz, D-Roy et Nakim. Il les rencontra alors que tous étaient encore d'anciens adjuchas. Ayant peur de rétrograder au stade de Gillian, ils demandèrent tous à Grimmjow qu'il mange une partie d'eux pour qu'eux restent au niveau adjuchas et lui devienne un puissant Vasto Lorde et soit leur Roi. Tous sont morts pendant la deuxième attaque de Karakura menée par Grimmjow.

Lors de l'arc de la bataille contre les Quincy, il réapparaît en ouvrant un passage du Garganta, obéissant à Yoruichi. Il est probable que ce soit lui qui ait tué le Stern Ritter Quilge Opie et qui a accepté une négociation de Kisuke Urahara. Cependant, Grimmjow ne se considère pas comme un allié du groupe, il compte bien prendre sa revanche sur Ichigo une fois Yhwach mort et devenir le Roi du Hueco Mundo.
Avec Yoruichi, Kisuke, Ichigo, Chad, Orihime et Nell (ayant retrouvé sa forme d'adulte), il part à l'assaut du Wahrwelt, grâce aux pouvoirs des fullbringers Riruka et Yukio que Kisuke Urahara a ralliés à sa cause. Trop impulsif, Grimmjow prend en chasse le Stern Ritter Askin Nakk le Vaar. Ce dernier est plutôt gaffeur, peureux et frivole, il s'enfuit pour échapper à Grimmjow avant de lui proposer de devenir alliés afin de tuer Ichigo Kurosaki. Voyant que Grimmjow ne souhaite s'allier avec personne et s'apprêtant à utiliser sa Resurrecion, Askin lui envoie une bombe de poison, qui le bat. Durant le combat entre Kisuke et Askin, il profita d'une brèche ouverte par le bankai de Kisuke dans la giftball deluxe du quincy pour lui arracher le cœur par derrière dans sa forme libérée. Toutefois, la technique d'Askin devient instable et le poison gagne le corps de Grimmjow qui est sur le point de perdre connaissance…

Dans le roman Can't Fear Your Own World, on apprend qu'il a survécu grâce à Nell. Avec elle, il libère Harribel et retourne au Hueco Mundo, bénéficiant d'un pacte de non-agression avec les Shinigamis. Arrivés dans leur monde, les trois Espadas stoppent un combat entre les Exequias et les Stern Ritter survivantes : Liltotto Lamperd et Giselle Gewelle.

 Zommari Le Roux 
 Espada  Resurección : Appaise, Brujerìa
 Voie : l'Ivresse
 État : Décédé
 Menos : Adjuchas (Arrancar)
 Caractéristiques : Six lignes verticales sur le front et trois triangles noirs sur sous la lèvre inférieure.

 est le . C'est un ancien Adjuchas. Il ne possède pas de fracción et représente l'ivresse. Le seul débris de son masque est une crête au sommet du crâne. Il est noir de peau, très grand et musclé.

Le Roux est d'un tempérament très posé et semble apprécier la solitude et la méditation. Il perdra toutefois son calme lorsque sa défaite sera évidente, et montrera avant de mourir sa dévotion fanatique à Aizen, qu'il considère comme son empereur. Il questionnera également Byakuya Kuchiki sur le droit que s'accordent les shinigami de tuer les hollows, ce qu'il considère comme de la fierté mal placée. Son orgueil, son calme et sa vitesse ne sont pas sans rappeler Byakuya.

Selon ses dires, il est le plus rapide des espadas. Il maîtrise une technique de sonido très poussée qu'il a appelé « Gemelos Sonido », capable de donner l'impression d'être à quatre endroits en même temps par mouvements quasi-instantanés, sans être des doubles. Sa libération est « Calme, Brujeria » (« Sorcellerie » en espagnol). Son corps se recouvre alors de 50 yeux, chacun étant capable de prendre le contrôle de ce qu'il regarde, que ce soit un objet ou l'un des membres de son adversaire. S'il atteint la tête, alors le corps entier est sous son contrôle, il peut aussi se faire pousser quatre paires d'yeux supplémentaires sur le front. Zommari a appelé ce pouvoir Amor (« Amour » en espagnol).

Il est le premier à constater la mort d'Aaroniero. Rukia Kuchiki n'étant qu'agonisante, il s'apprête à lui porter le coup fatal, mais est interrompu par l'arrivée de Byakuya Kuchiki. Il sera tué par ce dernier alors que Zommari avait pris le contrôle du corps de Rukia et menaçait de la forcer à se tuer. Malheureusement pour Byakuya, en contrôlant Rukia, Zommarie blesse gravement Hanataro Yamada de la  par l'intermédiaire du sabre de Rukia.

 Szayel-Aporro Grantz 
 Espada  Resurección : Aspire, Fornicaras
 Voie : la folie
 État : Décédé
 Menos : Adjuchas (Arrancar)
 Caractéristiques : Cheveux roses, lunettes, en resurrección, coutours de l'œil gauche violet et traits verticales au nombre de huit sur le même œil au-dessus et en dessous.

 est l’. C'est un ancien Adjuchas. Il possède de nombreuses fraccións. Son thème d'espada est la folie.

Szayel Aporro est le scientifique de l'Espada. Il a la même mentalité que le capitaine de la  : un profond mépris pour ses fracción, un sadisme avéré, des techniques de combats déloyales, une arrogance certaine, tous ses objectifs justifiés par un but scientifique. Aussi, il pense que son objectif de scientifique est de créer la perfection, cette volonté se heurte à celle de Mayuri qui affirme que la perfection n'est pas une bonne chose pour la science. Leur duel donnera raison à .

Physiquement, Szayel-Aporro est un homme de taille moyenne avec des cheveux roses et courts. Son masque semble être sa paire de lunettes, qui disparaît lors de sa resurección et il semblerait que son trou caractéristique des hollows soit au niveau de ses parties génitales.

Il libère sa resurreción en prononçant la phrase « Aspire, Fornicaras » et en avalant littéralement son sabre. Son uniforme se transforme en jupe, ses lunettes en diadème et quatre branches lui poussent dans le dos avec des tentacules qui en sortent. Des tatouages apparaissent aussi sur son visage lui donnant un visage entre débauche et tristesse. Sous cette forme, il peut projeter un liquide qui reproduit la cible, a quelques détails prêts, ou créer des sortes de poupées vaudou (en ayant emprisonné son ennemi dans ses tentacules). Celles-ci lui permettent de détruire les organes de la cible. Sa technique la plus puissante est « Gabriel » : il féconde un hôte et renaît à ses dépens, cette technique s'achevant par la mort de l'hôte.

Szayel-Aporro est le plus mauvais en maîtrise du sabre de l'Espada mais il compense avec son hierro qu'il peut améliorer s'il connait le reaitsu de son attaquant (il parvient à résister aux tirs d'Uryu avec son faucheur démoniaque, en ayant affaibli les effets). En tant que scientifique, il étudie minutieusement ses adversaires potentiels avant de les combattre et se prépare en vue d'un éventuel conflit. Ainsi, il met au point une salle dans laquelle Renji ne peut pas utiliser son bankai. Il possède de plus une excellente mémoire qui lui permet de reconnaître des ennemis déjà vaincus, comme lorsqu'il combat Pesche Gadishe et Dondochakka. Il parvient aussi à décomposer le cero sincronico de Pesche et de Dondochakka grâce à sa connaissance sur leur reaitsu respectif, bien qu'il reconnaisse les mérites de cette technique.

Il apparaît pour la première fois lors de la réunion d'Aizen. Après la mort du numéro 103, il réapparaît devant Aizen où il avoue avoir envoyé les exequias tuer les privaron ayant échoué pour prélever des échantillons de reaitsu sur leur corps. Il combat ensuite Renji dans une salle conçue pour détruire son bankai, puis Ishida venu en renfort. Après s'être fait violemment touché il utilise une de ses fraccions pour se soigner, puis après être parti se changer, dévoile sa resurreccion. Renji parvient à détruire sa résidence ce qui énerve l'espada qui le torture, lui et Uryu. Pesche et Dondochakka l'affrontent ensuite, car ils ont senti le reaitsu de Nell, mais leur cero sincronico est défait par Szayel. Il combat ensuite Mayuri Kurotsuchi et Nemu qui le bat grâce à un poison, la Potion du surhomme, qui ralentit la perception de celui qui la boit à l'extrême afin de voir plus facilement les attaques ennemies; cependant, Mayuri avait surdosé sa ration: une seconde équivaut ainsi a plus de cent ans. Mayuri lui enfonce ensuite son zanpakuto en direction du cœur mais ne le perfore pas puis il brise son sabre pour laisser la lame dans la poitrine de l'espada : il n'est donc pas mort mais est totalement impuissant, on le voit dans un flash-forward où il semble être devenu très vieux et où il attend désespérément la mort. On remarque qu'il ne fait partie de l'Espada que depuis quelques années. Avant cela, il a aidé Noitora à vaincre Neliel.

Szayel possède la fraccion la plus nombreuse qui soit connue. Ses arrancar furent créés par Aizen à la demande de Szayel, et grâce au Hōgyoku, après avoir expérimenté avec eux lorsqu'ils étaient encore hollows ou pour qu'il leur fasse subir des expériences en tant quarrancar. Lorsqu'ils sont transformés en pilules, puis dévorés par leur maître, celui-ci est soigné de ses blessures.

Il s'avère être le petit-frère d'Illford Grantz, un fraccion de Grimmjow. Toutefois, il semble éprouver pour lui un profond mépris, n'hésitant pas à le traiter de "faiblard". De plus, il se sert de son frère comme cobaye pour étudier le bankai de Renji, à l'aide de parasites spirituels.

Szayel Aporro Grantz réapparaît dans l'esprit de Mayuri lors du combat de ce dernier contre Pernida Parkngjas, alias le Bras Gauche du Roi des Âmes servant de Stern Ritter d'élite dans l'armée d'Yhwach. Après que Nemu ait sacrifié sa vie pour avoir la puissance nécessaire pour vaincre Pernida, ce dernier se régénère et Mayuri désespère de voir que sa meilleure création, sa fille meure ainsi. Szayel Aporro se moque de lui dans son subconscient, ce qui permet à Mayuri de reprendre ses esprits et de vaincre Pernida une bonne fois pour toutes.

 Aaroniero Aarurueri 
 Espada  Resurección : Dévore, Gloutoneria
 Shikai : Change le cours des eaux célestes, Nejibana (Orchidée en spirale)
 Voie : la Cupidité
 État : Décédé
 Menos : Gillian (Arrancar)
 Caractéristiques : Double têtes dans un bocal. Dissimulé sous un masque. Seul Gillian parmi les Espada.

 est le . Il apparaît pour la première fois au cours de la réunion organisée par Aizen lors de l'arrivée d'Ichigo, Ishida et Sado dans le Hueco Mundo. Il ne possède pas de fracción et est l'espada symbolisant la cupidité.

Aaroniero est un hollow bicéphale dont les deux têtes flottent dans un bocal en verre au sommet de son cou, qu'il dissimule sous un masque blanc. Son numéro 9 est inscrit sur ses deux têtes.

Son pouvoir principal est d'avaler des Hollows, en absorbant leurs capacités et leurs souvenirs. En outre, quand il est dans l'ombre, il peut prendre l'apparence d'un hollow qu'il a mangé. Ce pouvoir réside dans sa main gauche et prend la forme d'une sorte de larve. Il a, selon ses dires, dévoré 33650 hollows, dont celui qui avait fusionné avec le corps de Kaien, Metasclafa : il peut donc utiliser Nejibana qui devient lors du shikai un trident dont les bouts lancent des tourbillons d'eau en plus de ces pouvoirs d'arrancar, faisant de lui le seul arrancar à pouvoir utiliser le shikai. Il peut analyser les souvenirs de ses victimes pour les utiliser. Ainsi Rukia ne parviendra pas à remarquer la différence entre Kaien et l'arrancar.

Son (vrai) zanpakutō s'appelle Gloutoneria. Il libère sa resurreccion en prononçant la phrase « Dévore, Glotoneria » (gourmandise ou gloutonnerie). Il libère ainsi les pouvoirs de tous les hollows qu'il a dévoré, lui donnant l'apparence d'une masse difforme et gigantesque dotée de tentacules avec le buste d'Aaroniero qui dépasse du sommet.

Il est néanmoins tué par Rukia, qui, grièvement blessée, parvient à reformer son zanpakutō et à l'enfoncer dans son visage. Il est ainsi le premier Espada à mourir.

Après sa mort, on apprend qu'il possède également la capacité de « conscience synchronisée » grâce à laquelle Aaroniero peut envoyer des informations de ses combats aux autres arrancar.

 Yammy Rialgo 
 Espada  puis Espada  (lors de sa resurección) Resurección : Enrage toi, Ira
 Voie : la Rage
 État : Laissé pour mort
 Menos : Adjuchas (Arrancar)
 Caractéristiques : possède une apparence très imposante (dépasse Chad d'une tête). Il n'a pratiquement pas de cheveux à l'exception de son catogan. Il porte également des stries sur la tête et ses sourcils sont roux alors que ses cheveux et sa barbe sont noirs.

 est l'Arancar Diez mais sa libération lui fait changer de classement. En effet, une fois sa Resurección libérée, Yammy devient l'espada . Ceci est possible car, malgré son statut d'Adjuchas, Yammy ayant la capacite d'absorber du reiatsu pour l'ajouter au sien et l'Espada classée selon le niveau de Reiatsu: il devient selon les critères d'Aizen plus fort que les Vasto Lordes arrancarises (cf Databook Unmasked). Son masque est au niveau de sa gorge et il porte son tatouage sur l'épaule gauche. Il ne possède aucune fracción connue à ce jour, et est l’Espada représentant la rage. 

Le nom de Yammy peut être traduit par "ténèbres". Il est particulièrement colérique et violent, réfléchissant peu, préférant demander à Ulquiorra plutôt que de réfléchir, et cherchant à tuer plutôt qu'à élaborer une stratégie. Ulquiorra et lui se complètent l'un l'autre, Ulquiorra étant le stratège froid et calculateur, et Yammy étant le bulldozer sans cervelle. Il est également particulièrement rancunier envers Urahara, Yoruichi et Ichigo du fait qu'ils sont les seuls à l'avoir blessé depuis longtemps. Il est souvent aux côtés d'Ulquiorra. Au combat, il crée des bara et des cero très puissants avec sa bouche et ses poings. Il semble avoir un hierró plutôt faible puisqu'Ichigo lui coupe le bras avec Zangetsu, cependant il semble bien résister aux coups puisqu'il compare l'attaque de Inoue à une mouche et qu'il dit de l'attaque de Hitsugaya qu'elle est plutôt agréable. 

Son zanpakutō se nomme Ira (Colère en espagnol). Il se libère par l'ordre "Deviens Fou de rage!" Le zanpakutō libéré engloutit Yammy dans une gerbe explosive et le fait démesurément grossir jusqu'à atteindre presque une trentaine de mètres de haut. Sa musculature déjà très puissante s'accroît encore davantage. Son dos et ses bras sont couverts de gros granules noirs et deux tubes osseux jaillissent de ses coudes. Ses pieds prennent une apparence éléphantesque. Les stries sur sa tête s'allongent et s'épaississent jusqu'à former un semblant de casque. Le trait notable est la transformation de sa mâchoire inférieure : il n'a plus ni peau ni chair dessus, ce qui donne à la moitié inférieure de son visage un air de crâne.

En regardant bien l'image de sa forme libérée dans le chapitre 354 du manga, il est possible de voir que son bas du corps se prolonge comme une chimère, il semble posséder plusieurs pattes et une longue queue se terminant par une masse. Cette forme ressemble à un mélange de Brachiosaure et de Spinodon.

Il est le premier véritable Arrancar et Espada à apparaître avec Ulquiorra sur Terre. Il y bat sans difficulté Chad puis bloque l'attaque d'Inoue. Ichigo arrive ensuite et lui coupe le bras, avant d'affronter Yoruichi qui parvient à le battre, il tente de l'abattre avec un cero qui sera bloqué par Urahara, il nourrira une forte haine à leur rencontre. De retour au Hueco Mundo, il se fera recoudre le bras juste avant de repartir sur Terre pour l'opération de diversion, où il affronte le capitaine de la  (il est d'ailleurs amusé d'affronter un autre numéro dix) puis Urahara qui lui inflige une autre défaite. Il est étrangement peu présent au Hueco Mundo lors de l'attaque d'Ichigo et ses amis, il était occupé à manger et dormir pour emmagasiner un maximum de réserves d'énergie spirituelle. Il réapparaît après le début de la bataille de la fausse Karakura, il attaque Ishida au Hueco Mundo qui le bat à l'aide d'une mine anti-arrancar donnée par Mayuri Kurotsuchi, l'entraînant ensuite dans une chute qui ne lui sera pas mortelle puisqu'il revient dans le chapitre 352. Dans le chapitre 354, après la mort d'Ulquiorra, il commence son combat contre Renji, Rukia et Chad en révélant sa libération et sa particularité par la même occasion : il est le seul à pouvoir changer son rang lors de la libération de son zanpakutō, atteignant alors le . Grâce à sa libération il atteint les 30-40 mètres ce qui a pour effet de multiplier toutes ses capacités par 30 (sauf la vitesse) et bat complètement le groupe chad-rukia-renji  avant qu'Ichigo, remis de son combat contre Ulquiorra, ne s'oppose à lui, mais il n'arrive pas à contrôler la nouvelle puissance de son masque, et Yammy le repousse par un bara. C'est là que les capitaines Zaraki et Kuchiki unissent leur force contre lui.

Il révèle sa deuxième particularité après s'être fait infliger plusieurs blessures sérieuses par Kenpachi et Byakuya : sa puissance augmente s'il est en colère. Il est ainsi vu au faîte de sa puissance, devenant ainsi au moins deux fois plus gros, avec une apparence plus humaine : son visage est le changement le plus notable. Il aura aussi la particularité d'envoyer trois cero d'un coup : deux avec ses mains et un avec sa bouche.

Après un combat violent et au prix de blessures graves, Byakuya et Kenpachi triomphent de leur adversaire qui reste au Hueco Mundo, encore en vie et à la merci de Mayuri ravi d'avoir un cobaye aussi intéressant.

 Anciens membres de l'Espada 
Ces deux membres de l'Espada sont morts ou déchus de leur numéro. 

 Nelliel Tu Oderschvank alias Nell 
 Ancienne Espada  Resurección : Proclame, Gamuza
 État : Vivante
 Menos : Adjuchas

 est l'ancienne . C'est une ancienne Adjuchas. Son masque se situe au niveau de son front et porte une fêlure visible. Ses cheveux sont verts et ses yeux marrons. Lorsqu'elle apparaît pour la première fois, elle a l'apparence d'une jeune enfant qui s'attache à Ichigo, qu'elle appelle "Itsugo".

En réalité, Nell est une « jeune » femme aux cheveux verts avec une forte poitrine et sur le visage des marques rouges sur les pommettes. Nell et ses compagnons représentent des exceptions parmi les hollows : loin de l'image de brutes sans pitié que la plupart donnent, ils apparaissent loyaux et sympathiques, avec une personnalité plutôt enfantine et joueuse la majorité du temps.

Elle était autrefois lEspada  : deux ans plus tôt, Nnoitra (à l'époque ) lui tendit une embuscade avec la complicité de Szayel-Aporro Grantz, qui brisa son masque, la contraignant à prendre sa forme actuelle et la frappant. Elle fut alors rejetée hors de Las Noches avec ses fraccións, Pesshe Guatiche et Dondochakka Willson, qu'elle prend pour ses frères.

En rencontrant Ichigo et ses compagnons, partis au Hueco Mundo pour sauver Orihime Inoue, elle décide de suivre le protagoniste dans Las Noches. Alors qu'Ichigo est grièvement blessé à la suite de son combat final contre Grimmjow et que Nnoitra s'apprête à l'achever, Nell reprend temporairement sa forme adulte et repousse l'Espada n°5 ; cependant, sa transformation cesse avant qu'elle ne puisse porter le coup de grâce. Guérie de ses blessures par Orihime, Nell reste au Hueco Mundo lorsque Ichigo retourne vers le Monde des Humains. 

Dans les chapitres 485 et 486, elle réapparaît dans sa forme d'enfant pour prévenir Ichigo que le Hueco Mundo est attaqué par les Quincys. Alliant ses forces avec Kisuke Urahara, ce dernier lui confectionne un bracelet lui permettant de se transformer en adulte à volonté. Elle prend part à l'expédition vers le palais du Roi des Esprits, extrayant Urahara, Yoruichi Shihoin et Grimmjow d'une barrière toxique. Elle libère Harribel, gardée captive par les Quincys, et repart au Hueco Mundo.

Dans le roman Can't Fear Your Own World, Nell accompagne Grimmjow et Harribel (dans sa forme adulte) vers la dimension de poche de Tokinada Tsunayashiro pour l'empêcher d'installer son protégé Hikone sur le trône du Roi des Esprits. Avec les autres arrancars ainsi que les Quincys présents, elle affronte le zanpakutō Ikomikidomoe, doté d'une volonté propre et pouvant se transformer en Menos Grande géant. Une fois la bataille conclue, elle s'en retourne vers le Hueco Mundo avec ses camarades.

Par la suite, elle sauve Kisuke Urahara, Yoruichi Shihoin et Grimmjow Jaggerjack de la technique ultime du Quincy Askin Nakk le Vaar. Avec Grimmjow, elle libère Harribel qui était captive des Quincy avant de retourner au Hueco Mundo. Les 3 Espadas stoppent un combat entre les Exequias et deux Stern Ritter survivantes.

 Zanpakutō et techniques 
Nommé , son zanpakutō lui permet de se transformer en centaure, ses jambes en transformant en corps de chamois. Son sabre se transforme en lance double. Nell possède également des techniques uniques, principalement utilisées dans sa forme d'enfant.

  : Dans sa forme d'enfant, Nell se masse la glotte pour se forcer à vomir et recouvrir quelqu'un de "salive". C'est une technique guérisseuse : sa "salive" peut soigner les blessures légères. 
  : Nell peut avaler le Cero d'un autre Arrancar pour le recracher. Dans sa forme adulte, Nell devient capable d'y ajouter son propre Cero, augmentant drastiquement la puissance du projectile. 
  : Signifiant "Super Accélération", c'est une technique utilisée par Nell enfant qu'on peut considérer comme un Sonido rudimentaire. Les yeux de son masque brillent, puis Nell accélère brutalement dans une direction donnée. 
  : Technique utilisable seulement en Resurección. Nell jette sa lance à une vitesse extrême. Sa lance tournoie à travers les airs comme une foreuse, accumulant de l'énergie au fur et à mesure, transperçant tout ce qu'elle rencontre. C'est une technique offensive puissante conçue pour transpercer les défenses les plus solides, brisant le zanpakutō de Nnoitra et perçant la barrière d'énergie érigée par Askin Nakk le Varr.

 Luppi Antenor 
 Ancien Espada  Resurección : Étrangle, Trepadora
 État : Décédé
 Menos : Adjuchas
 est l'ancien . Il a remplacé Grimmjow en tant qu'Espada  après que ce dernier a perdu son bras. C'est un ancien Adjuchas. Il ne possède aucune fracción. Son masque se situe sur le haut de son visage. Très arrogant, il s'entendait bien avec Gin, aux dires de celui-ci.

Il participe sur Terre à l'expédition d'Ulquiorra pour enlever Orihime Inoue, et affronte seul Matsumoto Rangiku, Madarame Ikkaku, Yumichika Ayasegawa. Interrompu par Kisuke Urahara, il sera ensuite vaincu en un seul coup par Hitsugaya. Une fois rentré au Hueco Mundo, il se fera violemment tuer par Grimmjow qui veut reprendre sa place de .

 Zanpakutō 
Son zanpakutō est . Il fait apparaître 8 tentacules dans son dos qu'il peut contrôler à volonté, et sur lesquels il peut faire pousser des piques en acier. Luppi est assez fier de son zanpakutō, qui lui permet de capturer facilement ses adversaires et allier offense et défense. Après avoir été ressuscité par Mayuri, le dos des tentacules est recouvert de crêtes tranchantes, ainsi que l'on peut le voir dans les illustrations du roman Can't Fear Your Own World.

  : Luppi étend un de ses tentacules pour frapper un adversaire avec force. 

  : Luppi frappe un adversaire avec tous ses tentacules à la fois, couvrant tous les angles possibles et écrasant sa cible avec sa force brute. 
  : Luppi faut tournoyer ses tentacules comme une hélice, attaquant et se défendant simultanément. La grande vitesse de ses membres fouette quiconque essaie de s'approcher de lui. 
  : Luppi fait pousser des piques en métal au bout de ses tentacules pour empaler ou griffer ses cibles. 

 Privarón Espada 
Ces premiers espadas aujourd'hui déchus vivent dans les souterrains du Hueco Mundo et n'ont d'autre ambition que de retrouver leur ancienne place dans la hiérarchie. Comme signe de leur déchéance, ils sont identifiés par un « 10 » apposé devant leur ancien rang.

 Dordoni Alessandro del Socaccio 
 Arrancar  Resurección : Tourbillonne, Giralda
 État : Décédé
 Menos : Adjuchas

D'abord excentrique,  fera tout pour qu'Ichigo lui montre son bankai et son masque de hollow. Il libère son zanpakutō en prononçant : « Tourbillonne, Giralda » (la Giralda est le nom du clocher de la Cathédrale de Santa María (Sainte Marie) à Séville, Andalousie, en Espagne). Une fois libéré, il peut créer des tornades sous ses pieds et contrôler le vent en général.

Il sera battu en un seul coup d'Ichigo portant son masque de hollow, après avoir convaincu le shinigami qu'il devrait passer au maximum de sa force contre tous ses ennemis et n'avoir aucune pitié pour eux, comme les arrancar n'en auraient pas pour lui. Il se fera achever par les Exequias en couvrant les arrières d'Ichigo, pour le remercier. Durant le chapitre 590, il réapparaît avec Cirucchi, Luppi et Charlotte, réanimés par Mayuri pour combattre les zombies de Giselle sous peine d'être électrocuter par un collier créé par le scientifique.

 Cirucchi Thunderwitch 
 Arrancar  Resurección : Tranche, Golondrina
 État : Décédée
 Menos : Adjuchas
 est une jeune femme gardant l'une des salles souterraines de Las Noches. Elle combat Ishida et Pesche. Son zanpakutō se nomme Golondrina (hirondelle en espagnol) et la dote d'ailes coupantes comme des rasoirs, qu'elle peut envoyer et faire revenir comme des boomerangs. Elle sera vaincue par Ishida, et laissée en vie par ce dernier, avant de se faire abattre par les Exequias. Durant le chapitre 590, elle réapparaît avec Dordoni, Luppi et Charlotte, réanimés par Mayuri pour combattre les zombies de Giselle sous peine d'être électrocuter par un collier créé par le scientifique.
 Gantenbein Mosqueda 
 Arrancar  Resurección : Dragra
 État : Vivant
 Menos :' Adjuchas

 est un arrancar fortement croyant, dont les techniques semblent rendre hommage à Dieu. Par exemple, une de ses techniques en resurrección'' portait le nom de « Dios, ruego nos perdones » (« Dieu, je t'en prie, pardonne-nous »). Il est battu par Chad qui découvre ses nouveaux pouvoirs lors du combat, mais reste vivant, et est soigné par la capitaine Unohana Retsu. Il est roux avec une coupe afro.

Notes et références 

Personnage de Bleach

en:List of Hollows in Bleach#Espada